T17 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 T17 Deerhound, un blindé américain de la Seconde Guerre mondiale ;
 T17E1 Staghound, un blindé utilisé par le Commonwealth pendant la Seconde Guerre mondiale.

Médecine 
 Corps étranger dans les voies respiratoires, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Métro
 Ligne T17 du métro de Stockholm.

Train
 T17 AL 8301 à 8366, une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres